Aleksandr Rumiancew (feldmarszałek)
 Aleksandr Rumiancew (łyżwiarz)
 Aleksandr Rumiancew (tenisista)